Byans é o nome de dois municípios franceses:
 Byans, é um antigo município da Haute-Saône. Hoje em dia faz parte de Héricourt.
 Byans-sur-Doubs é um município localizado no departamento do Doubs.

Ver também 
 Bians-les-Usiers

Desambiguações de topônimos